Grzegorz Piotrowski (1881–1935) – polski lotnik
 Grzegorz Piotrowski (ur. 1951) – oficer SB, zabójca ks. Jerzego Popiełuszki
 Grzegorz Piotrowski (ur. 1975) – polski wokalista i muzykolog
 Grzegorz Piotrowski (ur. 1974) – polski muzyk jazzowy, saksofonista, lider grupy Alchemik
 Grzegorz Piotrowski – polski muzyk sesyjny, gitarzysta, kompozytor, aranżer, producent muzyczny